The Complete Recordings steht für
 The Complete Recordings (Album) von Robert Johnson
 The Complete Recordings (Oh-OK-Album)
 Complete Recordings (Black-Tambourine-Album)

 Siehe auch
 The Complete Commodore Recordings
 The Complete Debut Recordings
 The Complete Aladdin Recordings of Lester Young